Stolzenau ist ein deutscher Ortsname:
 Stolzenau, Gemeinde im Kreis Nienburg/Weser, Niedersachsen, Deutschland
 Stolzenau, Kreis Ebenrode, bis 1938: Schillupönen, Kreis Stallupönen, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland
 Stolzenau, Kreis Glatz, Schlesien, seit 1945: Chocieszów, Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen